Molekulska formula HO se može odnositi na:
 Hidroksid
 Hidroksil radikal